Адамиа () — грузинская фамилия.

 Адамиа, Алио Константинович (1914—1980) — советский поэт и прозаик
 Адамиа, Георгий (род.1981) — грузинский футболист